Il doppio del torneo di tennis Ford Tennis Championships 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Prakash Amritraj e Jesse Levine che hanno battuto in finale Frank Dancevic e Dušan Vemić 6-3, 7-610.

Teste di serie 

Assente
 Izak Van Der Merwe /  Todd Widom (primo turno)

 Olivier Charroin /  Nicolas Tourte (primo turno)
 Kevin Anderson /  Sam Warburg (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ford Tennis Championships 2008